Сенхариб Малки Сабах (; 1 марта 1984, Эль-Камышлы, Сирия) — сирийский футболист, нападающий клуба «Фатих Карагумрюк». Выступал в национальной сборной Сирии.

Биография 
Малки — арамейского происхождения. На юниорском уровне выступал за бельгийские клубы. Первые годы взрослой карьеры также выступал в Бельгии, впервые уехал за границу только в возрасте 27 лет. Выступал за молодежную сборную Бельгии, но в июне 2008 года в возрасте 24 лет дебютировал за сборную Сирии в отборочном матче чемпионата мира 2010 года против Кувейта.

Играл за бельгийские клубы «Юнион», «Руселаре», «Жерминаль Беерсхот» и «Локерен». В сезоне 2007/08 занял второе место в списке бомбардиров чемпионата Бельгии, забив 16 голов. С 2011 года являлся игроком клуба «Рода» из города Керкраде. В «Роде» за два сезона забил 42 мяча в 65 матчах чемпионата Нидерландов, являясь одним из лучших бомбардиров турнира.

В 2013 году перешёл в турецкий клуб «Касымпаша». В 2017 году перешёл в катарский клуб «Аль-Вакра» и подписал 2-летний контракт.

Малки входил в состав сборной Сирии на Кубке Азии 2011 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Футболисты Сирии
Игроки сборной Сирии по футболу
Игроки ФК «Юнион»
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Пантракикос»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Аль-Вакра»